Europamästerskapet i landhockey för herrar 1974 var den andra upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Madrid i Spanien och vanns av Spanien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Spel om sjuttondeplats

Spel om nionde- till sextondeplats

Spel om första- till åttondeplats

Spel om femte- till åttondeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 5 december 2017.

1974
1974 i Spanien
Sportåret 1974
Landhockey i Spanien
Internationella sportevenemang i Spanien
Sportevenemang i Madrid
Madrid under 1900-talet